Дми́трий Васи́льевич Кита́ев:
 Китаев, Дмитрий Васильевич (ум. 1520) — окольничий царя Василия III.
 Китаев, Дмитрий Васильевич (1938—2005) — советский хоккеист, защитник.